Gamsspitzl kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Gamsspitzl (berg i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Gamsspitzl (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
 Gamsspitzl (bergstopp i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See), 
 Gamsspitzl (berg i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar